Acobamba (stad), een stad in Peru
Acobamba (provincie), een provincie van Peru
Acobamba (district), een district van Peru